Jindřichov può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
 Jindřichov, comune del distretto di Bruntál, nella regione di Moravia-Slesia
 Jindřichov, comune del distretto di Přerov, nella regione di Olomouc
 Jindřichov, comune del distretto di Šumperk, nella regione di Olomouc
 Jindřichov, frazione di Cheb, capoluogo dell'omonimo distretto, nella regione di Karlovy Vary